Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2008 проходили с 7 по 9 сентября во Дворце спорта «Пролетарий». Всего 129 атлета (82 мужчины и 47 женщин) разыграли 13 комплектов медалей.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2008
Дзюдо на летних Паралимпийских играх